Hova kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Ilova (vattendrag i Kroatien, Moslavina, lat 45,42, long 16,74),

Sverige 

 Hova, kommunhuvudort, Gullspångs kommun, Västra Götalands län,
 Hova socken
 Hova landskommun
 Hova distrikt
 Hova församling − upphörde 2006
 Hova-Älgarås församling − bildades 2006
 Hova kyrka

Robotskapade Kroatienförgreningar